Ottonis ist der Familienname von

 Nicolaus Ottonis (1592–1649), deutscher evangelischer Pastor und Konrektor
 Rupert Ottonis (1625–1662), deutscher evangelischer Geistlicher